Barack Hussein Obama, polític que fou el 44 President dels Estats Units
 Bibliotheca Hagiographica Orientalis, obra de referència sobre hagiografia de l'Orient Pròxim
 bho també és el codi ISO 639-3 del bhojpuri, llengua parlada a l'Índia